Исто́мин — русская фамилия (женская форма — ).

Известные носители

А 
 Истомин, Александр Васильевич (1901—1981) — главный прокатчик «Гипромеза», доктор наук, лауреат Сталинской и Ленинской премий.
 Истомин, Анатолий Вячеславович (1944—2013) — актёр и режиссёр театра кукол (г. Тамбов).
 Истомин, Андрей Иванович (1807—1842) — капитан-лейтенант флота, участник Наваринского сражения.

В 
 Истомин, Вадим Глебович (1929—2000) — российский физик, лауреат Ленинской премии.

Г—Ю 
 Истомин, Глеб Алексеевич (1905 — не позднее 1975) — советский учёный, лауреат Сталинской премии.
 Истомин, Денис Олегович (род. 1986) — узбекский теннисист.
 Истомин, Евгений Петрович (род. 1953) — доктор наук.
 Истомин, Ефим Абрамович (1924—1944) — Герой Советского Союза.
 
 Карион (Истомин) (конец 1640-х — 1717) — русский поэт и писатель, иеромонах Чудова монастыря, глава Московского печатного двора (1698—1701).
 
 Истомин, Кузьма Степанович (ок. 1720—1782) — полковник, капрал Кавалергардского корпуса.
 Истомин, Лев Александрович — инженер-конструктор
 Истомин, Михаил Константинович (1860 — ?) — русский морской офицер, капитан 1-го ранга.
 
 Истомин, Павел Иванович (1817—1881) — русский вице-адмирал.
 Истомин, Пётр Анисимович (1891—1919) — российский коми военный лётчик.
 
 Истомин, Фёдор Михайлович (1856—1920) — русский этнограф.
 Истомин, Юджин (род. 1925) — американский пианист.
 Истомин, Юрий Васильевич (1944—1999) — советский футболист.



См. также

Примечания